Juelsminde (plaats), plaats in Denemarken
 Juelsminde (parochie), parochie in Denemarken